Mladen Bratić, hrvatski košarkaš i košarkaški trener
 Mladen Bratić (1933. – 1991.), general JNA